

Sigle 
Inertial measurement unit – unità di misura inerziale
International Mathematical Union – Unione matematica internazionale
Islamic Movement of Uzbekistan
Imposta municipale propria (comunemente abbreviata in IMU)

Altri progetti